Василий Назаре́нко:
 Назаренко, Василий Андреевич (1908—1991) — советский химик, член-корр. АН УССР.
 Назаренко, Василий Николаевич (род. 1949) — российский политик, член Совета Федерации Российской Федерации от Чукотского автономного округа.